Ekologiska partiet kan avse:
Ekologiska partiet (Sverige) – ett tidigare svenskt politiskt parti som bildades som utbrytning ur Miljöpartiet de Gröna 1985
Ekologiska partiet (Finland) – ett politiskt parti i Finland åren 1988-2003